De 7,5 kilometer sprint voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 9 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen Anastasiya Kuzmina uit Slowakije prolongeerde haar titel.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag
Vrouwen sprint